Arsenjev kan verwijzen naar:
 Arsenjev (stad), een Russische stad in kraj Primorje op ten noordoosten van Vladivostok in het zuiden van het Russische Verre Oosten.
 Vladimir Arsenjev, (1872-1930), een Russisch ontdekkingsreiziger en schrijver.